Los González kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los González, Querétaro Arteaga, ort, Tolimán, 
 Los González, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 
 Los González, Jalisco, ort, Villa Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar